Мирный — посёлок в Воробьёвском районе Воронежской области России.

Входит в состав Берёзовского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Заречная,
 ул. Зелёная.

История 
Ранее населённый пункт назывался Крутенькое 

Наступил 1929 год. Правительство СССР во главе с И.В. Сталиным решило превратить мелкие единоличные крестьянские хозяйства в крупные, объединив в колхозы и совхозы. В 1930 год был создан зерносовхоз на землях между сёл Мужичье и Нижним быком. Вначале построили два больших каменных барака на 10 семей каждый, позже несколько домов, контору, клуб из камня, который ломали в Куневом яру. 

Жителями стали молодые семьи из соседних сел – Мужичье, Нижний Бык, Березовка, х. Ломы, Банное. Одни отправлялись возводить новые заводы, другие шли в совхозы, т.е. совместное хозяйство. Крутенькое стало II отделением совхоза «Воробьевским».

В 2001 г. постановлением Правительства РФ поселок Крутенький переименован в Мирный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воробьёвского района